Oslo, de hoofdstad van Noorwegen
 dit is tevens een Noorse provincie, die geheel samenvalt met de hoofdstad
 Stadsdelen van Oslo
 Luchthaven Oslo Gardermoen
 IJsbaan van Oslo
 Oslofjord
 Bisdom Oslo (Kerk van Noorwegen), een bisdom in Noorwegen
 Bisdom Oslo (rooms-katholiek), een bisdom in Noorwegen 
 Oslo (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Oslo (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota 
 Oslo (2021), een Amerikaanse film uit 2021 
 een korte weergave voor de Oslo-akkoorden.
 een Oslo klasse fregat
 OSLO of Optics Software for Layout and Optimization of optical systems, software voor het ontwikkelen van lenzenstelsels
 Osloconfrontatie